Emilio Luci (Colle di Val d'Elsa 1546 – Roma 1607), Auditore Generale della Città e dello Stato di Siena dal 1590 al 1596.
Emilio Luci (Colle di Val d'Elsa 1619 – Firenze 1699), Auditore Fiscale del Granducato di Toscana dal 1671 al 1699.
Emilio Luci (Firenze 1700 – Firenze 1766), Senatore del Granducato di Toscana e Cavaliere dell'Ordine di S. Stefano.